Елена Валерьевна Милашина (род. 28 октября 1978, Дальнегорск Приморский край) — российская журналистка, специальная корреспондентка и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».

Биография 
Елена Милашина родилась 28 октября 1978 года в городе Дальнегорск Приморского края. Училась в школе в городе Амурск. В 1994-95 годах приняла участие в программе обмена FLEX, это помогло ей в дальнейшем в поступлении в МГУ.

В 1997 году Елена Милашина начала работать репортером и журналистом в «Новой газете», параллельно училась. Одним из её наставников была Анна Политковская. В 2000 году Елена Милашина опубликовала серию материалов, посвященных катастрофе АПЛ «Курск», за что получила награду Союза журналистов России «Золотое перо России» в категории «Журналистские расследования». В 2001 году окончила факультет журналистики МГУ.

Направлениями профессионального интереса Елены Милашиной являются темы коррупции, нарушения прав человека на Северном Кавказе и в Чечне в частности, расследование теракта в Беслане (2004), убийств Анны Политковской (2006) и Натальи Эстемировой (2009), войны в Южной Осетии (2008). В октябре 2009 года Елена Милашина стала лауреатом ежегодной премии международной правозащитной организации Human Rights Watch.

16 февраля 2006 года на Милашину было совершено нападение в Беслане.

5 апреля 2012 года Елену Милашину избили в подмосковной Балашихе. По её словам, нападавшие жестоко избили и ограбили её. Она также сообщила, что подъехавший спустя полтора часа полицейский патруль не оказал помощи.

8 марта 2013 года удостоилась специальной награды Госдепартамента США «Отважные женщины мира». «За бесстрашную и мужественную журналистскую работу и за защиту прав человека в России и в соседних странах мы признаем Елену Милашину мужественной женщиной», — этими словами госсекретарь США Джон Керри представил Елену Милашину на церемонии. Вручала награду супруга президента США Мишель Обама.

В 2015 году Елена Милашина занималась расследованием резонансного дела о свадьбе начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни и несовершеннолетней девушки. В связи с этим делом она получала угрозы убийства.

В 2017 году Елена Милашина стала автором расследования о массовых преследованиях геев в Чечне. В связи с этим она получила большое количество угроз.

В 2019 году Европейский суд по правам человека по делу «Новой газеты» и Милашиной против России констатировал нарушение свободы слова в российском судебном разбирательстве по статье Милашиной «Дело „Курска“ надо открывать заново» 2003 года.

6 февраля 2020 года, когда Милашина и адвокат Мария Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова, снявшего и выложившего в Интернет видеоролик о элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова, и обвиненного в незаконном хранении оружия, у входа в гостиницу на них напали неизвестные мужчины и женщины. В основном, Милашину и Дубровину избивали женщины, при этом нападавшие снимали свои действия на камеру.

В феврале 2022 года, после угроз главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и других видных представителей Чеченской республики Елена Милашина, опасаясь за свою безопасность, покинула Россию. Новая Газета заявила, что направляет её в заграничную командировку, в соответствии с собственными протоколами безопасности, и что её местонахождение не отразится на освещении ситуации с правами человека в Чечне.

Награды 
 Премия Союза журналистов России «Золотое перо России» в категории «Журналистские расследования» (2001) — за серию материалов о катастрофе АПЛ «Курск»
 Премия Human Rights Watch имени Элисон Де Форж (2009) — за «личное мужество и борьбу с коррупцией и за соблюдение прав человека в России».
 Премия Московской Хельсинкской группы (2009) — «за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека»
  Государственного департамента США (2013) — «за бесстрашную и мужественную журналистскую работу и за защиту прав человека в России и в соседних странах»
 Премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева (2015) — за материал «Вокруг пальцев», опубликованный 7 ноября 2014 года
 Премия «Свободная пресса Восточной Европы» имени Герда Буцериуса (2016) — за «вклад в повышение уровня осведомленности о различных тактиках запугивания», используемых властями Чечни для подавления критических голосов
 Премия «Профессия — журналист» фонда «Открытая Россия» в номинации «Расследование» за статью «Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай» (2017).
 «Новая газета» получила премию свободы имени Андрея Сахарова за расследования о пытках представителей ЛГБТ в Чечне, проведённые Милашиной (2017).
 Три премии «Редколлегия»: май 2017 (совместно с Ириной Гордиенко и Еленой Костюченко) — «за серию публикаций о преследовании и убийстве геев в Чечне»; март 2020 — за статью «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей»; января 2022 — за статью «Враг номер один». Ещё 20 работ Милашиной номинировались на эту премию в разные годы.
 Премия американской организации «Freedom House» (2018) (совместно с сооснователем «Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым) за работу на благо людей, пострадавших в ходе преследования ЛГБТ в Чечне.
 Премия «Репортёров без границ» за свободу прессы в номинации «За отвагу» (2020).

Примечания

Ссылки 
 
 ЕЛЕНА МИЛАШИНА: наследница Политковской и главный журналист-расследователь страны по Чечне / Ютуб-канал «Осторожно: Собчак», 4 октября 2021
 Григорий Туманов. Елена Милашина: «Пока Чечня не заговорит, ничего не изменится» Colta.ru, 07.2017
 Елена Милашина уезжает из России. И объясняет, почему Кадырову можно всё

Выпускники факультета журналистики МГУ
Журналисты XX века
Журналисты XXI века
Журналисты России
Журналисты-расследователи России
Журналисты Приморского края
Чеченский конфликт
Дела Европейского суда по правам человека с участием России
Статья 10 ЕКПЧ
Журналисты «Новой газеты»
Репортёры
Лауреаты премии «Золотое перо России»
Лауреаты премии Московской Хельсинкской группы
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»
Лауреаты премии «Редколлегия»
Лауреаты премии «Профессия — журналист»
Лауреаты премии «Репортёров без границ» за свободу прессы
Лауреаты Международной женской премии за отвагу
Русская эмиграция четвёртой волны
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)